Indicizzazione per soggetto
Indicizzazione (motori di ricerca)